Алый первоцвет — экранизация одноименного романа баронессы Эммы Орци. Главные роли в экранизации 1982 года исполнили Джейн Сеймур и Энтони Эндрюс.

Сюжет 
1792 год. В Париже, во время Эпохи Террора последовавшего за Великой Французской революцией, действует лига храбрых англичан под предводительством их лидера по прозвищу «Алый первоцвет».

Сэр Перси Блейкни известен в английском и парижском обществе как недалекий, изнеженный денди, придающий огромное значение фасонам сюртука и правильной завязке галстука. Нередко он подвергается насмешкам и мало кем воспринимается всерьёз.

Однако на самом деле он возглавляет группу подпольщиков-роялистов и лично участвует в безумно рискованных операциях по спасению отправленных на казнь аристократов. Виртуозно владея французским языком и мастерством грима, он перевоплощается то в кучера, то в грузчика, то в старуху.

Фильм начинается с того, что, завладев гробом с телом казнённого на гильотине аристократа, он отправляется к воротам тюрьмы и прячет в двух пустых гробах семью, отправленную на казнь. На воротах на выезде из города стражники, которым предписано всегда быть настороже, приказывают показать, что в гробах, и сэр Перси в облике старика-кучера, кидает им голову казнённого. Шокированные солдаты пропускают его.

Этим же вечером сэр Перси уже в образе напудренного хлыща в обтягивающих лосинах декламирует примитивные стишки собственного сочинения о таинственном «Алом Первоцвете» в гостиной английского посла.

В ролях 

 Энтони Эндрюс — сэр Перси Блейкни, английский аристократ
 Джейн Сеймур — Маргарита Блейкни, актриса
 Иэн МакКеллен — Поль Човлен, агент комитета общественной безопасности
 Джеймс Вильерс — барон де Бац, австрийский дворянин
 Элеонор Дэвид — Луиза, актриса
 Малкольм Джемисон — Арман Сент-Жюст, брат Маргариты
 Ришар Моран — Робеспьер, лидер французской революции
 Доминик Джефкотт — сэр Эндрю Ффулкс
 Кристофер Вильерс — лорд Энтони Дьюхерст
 Дени Лилль — граф де Турне
 Энн Фирбанк — графиня де Турне
 Трейси Чайлдс — Сюзанна де Турне, дочь графа де Турне
 Джулиан Феллоуз — принц Уэльский
 Марк Дрюри — лорд Тимоти Гастингс
 Джон Куармби — Понсо, работник комитета общественной безопасности
 Давид Гант — Фуке
 Джеффри Тоун — маркиз де Сен-Сир, французский аристократ
 Ричард Шарль — Луи-Шарль
 Гордон Гостелоу — Дюваль, смотритель в тюрьме
 Кэрол Макриди — мадам Дюваль
 Дафна Андерсон — леди Гренвилл, английская дворянка
 Ник Бримбл — солдат Бибо
 Тони Каунтер — солдат Покар
 Тимоти Карлтон — граф де Болье
 Кейт Ховард — графиня де Болье

Награды 
 1983 — Фильм был награждён премией Эмми.

Примечания 

Фильмы Великобритании 1982 года